Tepebaşı kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Diórios (ort), Eparchía Kerýneias,

Turkiet 

 Tepebaşı İlçesi, distrikt, Eskişehir, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar